Коса — сільськогосподарське знаряддя праці
 Коса — вузький, невисокий та довгий піщаний півострів
 Коса — волосся сплетене між собою в довжину, тж косичка, кіски
 Коса — один із народів банту у Південній Африці
 Коса — одна із офіційних мов Південно-Африканської Республіки
 «Коса» — блек-метал-гурт з України

Топонім

Коса — муніципалітет у провінції Теруель.

Коса — річка в Пермському краї, права притока Ками
 Коса — річка в Кіровській області, ліва притока Чепци

Коса — село у Болградському районі Одеської області
 Коса — річка у Криму, права притока Альми
 Коса (річка) — річка в Криму.

Прізвище 
 Хуан де ла Коса (, бл. 1460—1510) — іспанський мореплавець, учасник експедицій Колумба та Амеріго Веспуччі

Див. також 
 Верхньоруська Коса
 Руська Коса